Fayrōz Kōh är en provinshuvudstad i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Ghowr, i den centrala delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Fayrōz Kōh ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Fayrōz Kōh är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Fayrōz Kōh ligger nere i en dal som går i öst-västlig riktning. Den högsta punkten i närheten är Band-e Āb Bakhsh,  meter över havet,  kilometer söder om Fayrōz Kōh. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Trakten runt Fayrōz Kōh består i huvudsak av gräsmarker. Runt Fayrōz Kōh är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Ghowr (provins)